Гудрид — скандинавское женское имя.

 Гудрид Торбьярнардоттир — исландская путешественница и проповедница христианства, героиня многих исландских саг.
 Гудрид (тауншип, Миннесота)